Aquestos són els discos i treballs musicals en català publicats al llarg de l'any 2010, classificats per ordre alfabètic.

Referències 

2010
Discs del 2010
Discs en català del segle XXI